Les taules següents mostren les freqüències assignades per l'emissió de canals de televisió a diverses regions del món, d'acord amb la designació de lletres del sistema d'emissió assignada per la Unió Internacional de Telecomunicacions. Les freqüències que es mostren són per a les portadores de vídeo i d'àudio. El canal ocupa diversos megahertz d'amplada de banda. Per exemple, el canal 2 d'Amèrica, ocupa l'espectre des dels 54 als 60 MHz. A Sistemes d'emissió de televisió trobareu una taula de les característiques del senyal i l'amplada de banda, d'acord amb les abreviacions assignades per la ITU.

VHF

Amèrica

Regne Unit

República d'Irlanda

Espanya i Europa Occidental

França

Territoris d'ultramar de França

Itàlia

Europa Oriental

Marroc

Austràlia

Nova Zelanda

Japó

República Popular de la Xina

República de la Xina (Taiwan)

Indonèsia

Sud-àfrica

Angola

Costa d'Ivori

UHF

Amèrica 
Notes
 Les freqüències de ràdio emprades pels canals UHF del 70 al 83 va ser reassignades al Land Mobile Radio System i al Trunked Radio System a una convenció mundial del CCIR el 1982 i, per tant, mai es van utilitzar per a la televisió digital.
 En determinades àrees metropolitanes dels Estats Units, els canals 14 al 20 han estat assignats a l'ús de Land Mobile Radio (LMR).  
 Els canals 52 a 69 dels Estats Units, han estat re-assignats a la conversió a la televisió digital que es va completar el 12 de juny de 2009. Els canals del 70 al 83 en els Estats Units i el Canadà es van reassignar al Sistema  AMPS per a ús del telèfon mòbil el 1983.
 El 22 d'agost de 2011, la Federal Communications Commission, (FCC) va anunciar una congelació en totes les futures aplicacions d'emissores que demanaven utilitzar el canal 51, per tal de prevenir la interferència de canal adjacent a la Banda de 700 MHz. Més tard aquest any (el 16 de desembre de 2011), la Canadian Radio-Telecommunications Commission va fer el mateix

Regne Unit, Hong Kong i Sud-àfrica 

 NOTA: Els canals 21 a 60 s'utilitzen per a la difusió de televisió digital DVB-T al Regne Unit, a excepció del canal 38, utilitzat per PMSE. Canals 61 a 69 utilitzat per a 4G LTE.
 NOTA: el canal 69 no es va utilitzar per a la difusió de televisió al Regne Unit, utilitzat per MOD i fins al 2012 per PMSE.
 NOTA: PAL I es va retirar de la radiodifusió al Regne Unit durant els anys 2012 i 2013.

Espanya i Europa Occidental 

 NOTA: Els antics canals Dels E.U.A. del 14 a 18 van passar a ser del 21 a 25 el 1961.

 NOTA: els antics canals 70 a 81. Només es van utilitzar a Itàlia. ja no es destinen a la televisió

França

Europa Oriental

Austràlia

Japó

República Popular de la Xina

Notes

Referències 

Canals de televisió